

Toponymes

Brésil
 Central, une municipalité de l'État de Bahia ;
 Central do Maranhão, une municipalité de l'État du Maranhão ;
 Central de Minas, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;

Chine
 Central, une station de métro du district Central de l'île de Hong Kong ;
 Central and Western, un arrondissement de Hong Kong. Il comprend notamment le quartier de Central ;

États-Unis 
 Central, census-designated place située en Arizona ;
 Central, ville située en Caroline du Sud ;
 Central, une communauté en Alaska ;
 Central, une station du métro (ligne mauve) de Chicago ;
 Central, une station du métro (ligne verte) de Chicago ;
 Central, une ville de Louisiane ;
 Central, une localité en Utah ;

Paraguay 
 Département Central, une des divisions administratives du pays.

Médecine 
 Central, un os de la main de l'oran-outang

Sport 
 Central, une position des joueurs, au volley-ball
 au Tennis : court central (ou Court Philippe-Chatrier) du Stade Roland-Garros

Télécommunications 
 Central, un bâtiment hébergeant de l'équipement de commutation téléphonique